Kiro Gligorov – politico macedone
Nikola Gligorov – calciatore macedone
Robert Gligorov – artista macedone